Улица Огоренко — одна из улиц города Гомеля. Расположена в северной части города в микрорайоне Волотова (Железнодорожный район). Названа в 1968 году (после включения в городскую черту посёлка Мирный) в честь начальника 4-го отделения милиции Огоренко Даниила Архиповича, погибшего при задержании опасного преступника 10 апреля 1948 года. Протяжённость 1200 м, от улицы Каменщикова до Олимпийской улицы.

История 
До 1960-х годов на месте улицы Огоренко было болото.

Архитектура 
Застраивается с конца 1960-х годов преимущественно 9-этажными жилыми домами. Есть несколько высотных 12-этажных жилых домов.

На улице расположены 
 Аптека
 Средняя школа № 29
 Торговый центр «Эконом Маркет»
 Детский сад № 152
 Шестой элемент (Магазин промтоваров)
 Торговый дом «Волотовской»
 Техноэконом (Магазин бытовой техники и электроники)
 2 остановки общественного транспорта

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.
 Гомель. Атлас. — Мн.: Белкартография, 2005. — 41 с.

Улицы Гомеля
Железнодорожный район (Гомель)